

Persone 

Achille Fazzari, politico italiano
Gaetano Fazzari, matematico italiano

Altro 
Fazzari – 'ndrina originaria di Taurianova.